Хохолок:
 Хохолок — маленький хохол, маленькая прядь человеческих волос.
  — торчащий на голове пучок перьев у птиц или шерсти у животных. 
 Хохолок — особенность анатомии некоторых растений.

Фамилия 
 Хохолок, Андрей Иванович — ростовский удельный князь.
 Хохолок, Александр Иванович — ростовский удельный князь, умер до 1474 года.

См. также 

 Рике с хохолком